Hessisches Staatsarchiv ist die Bezeichnung für

 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt
 Hessisches Staatsarchiv Marburg
 Hessisches Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden

siehe auch
 Hessisches Landesarchiv